Questa terra è la mia terra – libro autobiografico di Woody Guthrie del 1943;
Questa terra è la mia terra – film del 1976 diretto da Hal Ashby.